Belezkaja ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Petrowna Belezkaja (* 1933), russische Chemikerin
 Jelisaweta Belezkaja (* 1996), kasachische Biathletin